Kurland steht für:

 Kurland, Region in Lettland
 Bistum Kurland, römisch-katholisches Bistum, bestand von etwa 1234 bis 1583
 Gouvernement Kurland, umfasste die Regionen Kurland und Semgallen
 der Name einer deutschen Heeresgruppe im Zweiten Weltkrieg, siehe Heeresgruppe Kurland
 geschichtlich die Bezeichnung von Ländereien im Besitz eines Kurfürsten, siehe Kurlande
 Bezeichnung für ein Porzellan-Dekor, siehe Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin#Service

Orte:
 die deutsche Bezeichnung für Wassiljewka, Wüstung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad/Russland (Kurland, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 ein Ort in Schweden, Provinz Skåne län, Gemeinde Trelleborg, siehe Kurland (Schweden)

Kurland ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Kurland (1912–1999), dänischer Ringer
 Alexander von Kurland (1658–1686), Bruder des Herzogs von Kurland, Friedrich II. Kasimir
 Amalia von Kurland (1653–1711), Prinzessin von Kurland und Landgräfin von Hessen-Kassel
 Bob Kurland (1924–2013), US-amerikanischer Basketballspieler
 Charlotte Sophie von Kurland (1651–1728), Äbtissin des Stifts Herford. 
 Dorothea von Kurland (1761–1821), Herzogin von Kurland
 Gilbert Kurland (1904–1978), US-amerikanischer Filmschaffender
 Jeffrey Kurland (* 1952), US-amerikanischer Kostümbildner
 Johann I. von Kurland († 1331/32), Bischof von Kurland
 Kurt Kurland (1926–2009), deutscher Landschaftsarchitekt, siehe Fürst-Pückler-Park Bad Muskau
 Ludolf von Kurland († 1359), Bischof von Kurland und Priester des Deutschen Ordens
 Luise Elisabeth von Kurland (1646–1690), Prinzessin von Kurland und Landgräfin von Hessen-Homburg
 Michael Kurland (* 1938), US-amerikanischer Schriftsteller
 Peter F. Kurland (* 1958), US-amerikanischer Tontechniker

Siehe auch:
 Curland
 Palais Kurland
 Kurland-Kessel
 Ärmelband Kurland